Абос () — многозначный термин.

 Абос — французская коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Абос, Джироламо (Girolamo Abos, 1715—1760) — мальтийский композитор.

См. также 
 Або (значения)